SCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Stockton Metropolitan, Stockton (California), Stati Uniti
 sck – codice ISO 639-3 della lingua sadri